koziołek
 «mały, młody kozioł – samiec kozy lub sarny»
 «małe, o lekkiej konstrukcji siedzenie dla woźnicy; też: podwyższenie nakładane na kozioł»
 «niewielki kozioł – konstrukcja»
 «inaczej fikołek»

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Koziołek – kolonia wsi Czermno w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Skępe
 Koziołek – część wsi Skrzynno w województwie łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Ostrówek
 Koziołek – zniesiona nazwa osady leśnej w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Bolesławiec
 Koziołek – kolonia wsi Żdżary w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Bolesławiec
 Koziołek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą
 Koziołek – część wsi Rusinów w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Majdan Królewski

Inne 
 koziołek – skórny, błoniasty wyrostek w małżowinie usznej niektórych nietoperzy

Przypisy